Donnellson kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Donnellson (Illinois)
Donnellson (Iowa)